Motociklistična Velika nagrada Katalonije 2008 je bila sedma dirka motociklističnega prvenstva v . Potekala je 8. junija 2008.

Razred MotoGP

Razred 250 cm³

Razred 125 cm³

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 2008
2008